Яр — форма рельєфу яка характерна явно вираженою лінією ерозії з значним змивом, з крутими схилами

Яр — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Яр — село, Талицький міський округ, Свердловська область
 Яр — село, Томський район, Томська область
 Яр — село, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Яр — селище, Ярський район, Удмуртія
 Яр — присілок, Ярський район, Удмуртія

Яр — селище, Мурованокуриловецький район, Вінницька область
 Яр — мікрорайон Полтави
 Яр — селище, Жмеринський район, Вінницька область, знято з обліку рішенням Вінницької обласної ради від 28 березня 1997 року
 Яр — річка в Криму